Инглефилд () — династия британских моряков и адмиралов, в том числе:

 Инглефилд, Джон Николсон (1748−1828) — офицер Королевского флота, капитан
 Инглефилд, Сэмуэль Худ () (1783−1847) — контр-адмирал
 Инглефилд, Эдвард Огастес (1820−1894) — адмирал и полярный исследователь

См. также 
 Инглфилд